La nazionale degli Emirati Arabi Uniti rappresenta gli Emirati Arabi Uniti nelle competizioni internazionali e la sua attività è gestita da United Arab Emirates.

Collegamenti esterni 
 

Emirati Arabi Uniti
Pallamano negli Emirati Arabi Uniti
Pallamano